Лассен:

Фамилия 
 Лассен, Андерс (1920—1945) — датский военный, участник Движения Сопротивления во Второй мировой войне.
 Лассен, Георг (1915—2012) — немецкий офицер-подводник, участник Второй мировой войны.
 Лассен, Матиас (род. 1996) — датский хоккеист.
 Лассен, Тайтур (род. 1977) — певец, композитор и автор текстов с Фарерских островов.
 Лассен, Стефан (род. 1985) — датский хоккеист.
 Лассен, Христиан (1800—1876) — норвежский и немецкий востоковед.
 Лассен, Эдуард (1830—1904) — датский композитор и дирижёр.

Топоним 
 Лассен — округ в штате Калифорния, США
 Национальный парк Лассен-Волканик — национальный парк в штате Калифорния, США.
 Лассен-Пик — вулкан в США.

Прочее 
 USS Lassen (DDG-82) (Лассен) — 32-й эскадренный миноносец из серии запланированных к 13 сентября 2002 г. 62 эсминцев УРО типа «Арли Бёрк», строительство которых было одобрено Конгрессом США и 2-й эсминец этого типа серии IIa c АУ. Mark 45. Mod. 4/62.